Ulen (Minnesota)
Ulen (Indiana)

Desambiguações de topônimos